La Kypello Kyprou 1962-1963 fu la 21ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo quinto titolo.

Formula
Erano previsti cinque turni: primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata; in caso di pareggio venivano disputati i supplementari, con eventuale ripetizione in caso di perdurare della situazione di parità.  La squadra che disputava il turno in casa era scelta per sorteggio, così come le squadre ammessi direttamente agli ottavi di finale..

Al torneo erano ammesse sia le dodici squadre di A' Katīgoria 1962-1963 che le dieci squadre di B' Katīgoria 1962-1963.

Partite

Primo turno
Gare disputate il 12 maggio 1963.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Replay della finale

Tabellone

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1963-1964.

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1962-1963
 B' Katīgoria 1962-1963

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962-63